МЭО — аббревиатура:
 Международные экономические отношения
 Международная экономическая организация
 Электрический однооборотный исполнительный механизм